Guenon peut désigner :
 des singes :
 un ancien nom des Cercopithèques
 des femelles de singes, en particulier des gorilles

 Guénon, l'autre nom de Douabié, commune du Burkina Faso
 Guénon est également un nom de famille :
 René Guénon, métaphysicien français (1886-1951).
 Delphine Guénon, athlète de kick-boxing française (1993-).
 Paul Guénon, médecin militaire.

Homonymie de nom de famille